Реа́л ( от  — королевский) может означать:

 Денежная единица:
 Реал — в разные времена денежная единица в испано- и португалоязычных странах;
 Аргентинский реал — историческая валюта Аргентины;
 Бразильский реал — современное название национальной валюты Бразилии;
 Парагвайский реал — историческая валюта Парагвая;

 ريال — арабское название денежных единиц нескольких стран.
 Сокращённая сленговая форма слова Реальность, реальный мир, противопоставляемого понятию Виртуальный мир.
 Также Реал (в компьютерных играх) — в сетевых компьютерных играх часто используется как название для денежной единицы, которую можно приобрести за реальные (не виртуальные, не игровые) деньги либо сами реальные деньги (рубли, доллары и др).
 Единица измерения массы для благородных металлов (в Нидерландской Ост-Индии)
 Реал — типографский кегль.
 Реал — термин философии Гербарта. См. также реалия.
 Реал — часть названий спортивных клубов в Испании и испаноговорящих странах, а также российских и украинских клубов:
 Реал Сарагоса — испанский футбольный клуб.
 Реал Овьедо — испанский футбольный клуб.
 Реал Бетис — испанский футбольный клуб.
 Реал Сосьедад — испанский футбольный клуб.
 Реал Вальядолид — испанский футбольный клуб.
 Реал Картахена — колумбийский футбольный клуб.
 Реал Мадрид — испанский баскетбольный клуб.
 Реал Мадрид — испанский футбольный клуб.
 Реал Маморе — боливийский футбольный клуб.
 Реал Мурсия — испанский футбольный клуб.
 Реал Эспанья — мексиканский футбольный клуб.
 Реал Потоси — боливийский футбольный клуб.
 Реал Сан-Андрес — колумбийский футбольный клуб.
 Реал Санта-Крус — боливийский футбольный клуб.
 Реал Унион — испанский футбольный клуб.
 Реал Хаэн — испанский футбольный клуб.
 Реал Мальорка — испанский футбольный клуб.
 Реал Эсппор — венесуэльский футбольный клуб.
 Реал Эстели — никарагуанский футбольный клуб.
 В других странах:
 Реал Бамако — малийский футбольный клуб.
 Реал Одесса — бывший украинский футбольный клуб.
 Реал Фарма — украинский футбольный клуб.
 Реал Солт-Лейк — американский футбольный клуб.
 Реал Монаркс — американский футбольный клуб.
 Реал (Минск) — белорусский футбольный клуб.

См. также 
 Реал Мадрид